K-Paz de la Sierra Records es una nueva empresa disquera (fundada en abril de 2014), propiedad del grupo musical de estilo duranguense K-Paz de la Sierra.

Razón y objetivo 

El motivo de la creación de esta empresa fue que en 2011 la compañía Disa Records finalizó el contrato de grabación. El objetivo es que el grupo produzca sus propios discos.

Discográficas de Estados Unidos
Discográficas independientes de Estados Unidos
Discográficas de México